Банко де Сенотес има више значења:

 Банко де Сенотес (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Банко де Сенотес (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику